Bosch van Drakestein ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Bosch van Drakestein (1887–1972), niederländischer Radsportler
 Henk Bosch van Drakestein (1928–1993), niederländischer Jazzmusiker